

Fumetti 
 Quo – uno dei tre nipoti di Paperino

Musica 
 Quo – album degli Status Quo del 1974